Киота има више значења:
 Киота (Ајова)
 Киота (Оклахома)